— род двудольных трав семейства . Включает в себя единственный биологический вид Lulia nervosa.

Название 
В 1980 году парагвайский ботаник  в статье, опубликованной в Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica, реклассифицировала вид , выделив его в отдельный род Lulia. Род назван в честь испанского ботаника Анхеля Лулио Кабреры (1908—1999), работавшего в Аргентине и внёсшего большой вклад в изучение растений семейства Астровые.

В синонимику вида Lulia nervosa входят следующие названия:

Распространение и описание 
Lulia nervosa — эндемик Бразилии. Растение распространено преимущественно на юго-востоке этой страны, растёт на сфагнумных болотах.

Многолетнее травянистое растение с хорошо развитым стеблем. Соцветие — корзинка.

Примечания 

Мутизиевые
Эндемики Бразилии
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений